Laguna est un mot espagnol qui signifie lagon ou lagune. Le nom peut faire référence à :


Toponymie 
 Laguna, une ville du Brésil, État de Santa Catarina.
 La Laguna, nom sous lequel la ville espagnole San Cristóbal de La Laguna est couramment désignée.
 San Pedro de la Laguna, une ville du Guatemala.
  une localité du district de Calobre dans la province de Veraguas au Panama. 
 La province de Laguna sur l'île de Luçon aux Philippines. 
 Laguna de Bay, plus grand lac des Philippines d'où la province tire son nom
 Laguna Beach, une ville du sud de la Californie
 Laguna Beach, une ville de la côte sud de l’État de Floride, dans le golfe du Mexique 
 Circuit de Laguna Seca, un célèbre circuit automobile.

Personnalités 
 Andrés Laguna de Segovia, médecin, pharmacologue, botaniste, et penseur politique espagnol ;
 Francisco Laguna Correa (également connu sous le nom de Franco Laguna Correa ; 1982-), écrivain, ethnographe, chercheur et ex-professeur d'université mexicain ;
 Ieva Lagūna (née en 1990), mannequin letton ;
 Romain Laguna (né en 1986), réalisateur français ;
 Silvie Laguna, comédienne française.

Art et culture 
 Laguna, un film italo-canadien réalisé par Dennis Berry en 2001.
 Laguna Loire, un personnage du jeu vidéo Final Fantasy VIII.
 Laguna, un jeu de société.
 Laguna, un complexe aquatique à Weil am Rhein en Allemagne.
 Laguna, un groupe de Salsa. On trouve le morceau Spiller from Rio sur l'album Méga Soleil 2.

Autres 
 La Laguna, une voiture produite par Renault.
 Le projet  du CERN.
 Laguna, une station de la ligne 6 du métro de Madrid en Espagne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme